Орьевка, Орьбевка — река в России, протекает в Кингисепском районе Ленинградской области. Устье реки находится в 38,5 км по левому берегу реки Луги между деревнями Пулково и Извоз, исток — севернее деревни Заречье. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Луга от в/п Толмачево до устья.

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000612102000026657.

Примечания 

Притоки Луги
Реки Кингисеппского района